Perusia är ett släkte av fjärilar. Perusia ingår i familjen mätare.

Dottertaxa till Perusia, i alfabetisk ordning 

 Perusia aurantiacaria
 Perusia aurata
 Perusia bivittata
 Perusia citrinata
 Perusia complicata
 Perusia conspersa
 Perusia elegans
 Perusia flava
 Perusia ignescens
 Perusia illustris
 Perusia inusta
 Perusia lacticinia
 Perusia lucida
 Perusia maculata
 Perusia paja
 Perusia parallela
 Perusia plena
 Perusia praecisaria
 Perusia prasina
 Perusia pulverosa
 Perusia rubripicta
 Perusia simplicior
 Perusia sticta
 Perusia subnotata
 Perusia subsordida
 Perusia subustimaculata
 Perusia sulphurata
 Perusia tenerata
 Perusia verticata
 Perusia viridis
 Perusia zoma

Källor

Externa länkar 

Mätare